Zalog je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Zalog, Kranj, občina Kranj
 Zalog, Straža, občina Straža
 Zalog pod Sv. Trojico, občina Domžale
 Zalog pod Uršulo, občina Šentjur pri Celju
 Zalog pri Cerkljah, občina Cerklje na Gorenjskem
 Zalog pri Kresnicah, občina Moravče
 Zalog pri Moravčah, občina Moravče
 Zalog pri Šempetru, občina Žalec
 Zalog pri Škocjanu, občina Škocjan
 Zalog pri Škofljici, občina Škofljica

Zalog je tudi:
 Zalog, Ljubljana, nekdaj samostojno naselje, danes skrajno vzhodni del Ljubljane v ČS Polje
 Zalog, Postojna, nekdaj samostojno naselje, danes del Postojne

Opombe in reference 

Naselja v Sloveniji